Graulhet (en francès Graulhet) és un municipi francès, situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Prien Am Chiemsee

Referències 

Municipis del districte de Castres